Dieci navi da guerra della Royal Navy britannica hanno avuto il nome di HMS Swiftsure a partire dal 1573:

 La prima Swiftsure è stata un galeone varato nel 1573, ribattezzato Speedwell e ricostruito nel 1607 e andato perduto nel 1624.
 La seconda  è stata una grande nave da 42 cannoni varata nel 1621 e catturata dagli olandesi nel 1666.
 La terza  è stata un vascello da 70 cannoni costruito nel 1673 e successivamente ribattezzato Revenge.
 La quarta  è stata un vascello di terza classe da 70 cannoni varato nel 1750 e venduto nel 1773.
 La quinta  è stata un vascello di terza classe da 74 cannoni varato nel 1787 e catturato dai francesi nel 1801. In seguito venne ricatturato durante la battaglia di Trafalgar e rinominato Irresistible.
 La sesta  è stata un vascello di terza classe da 74 cannoni varato nel 1804. Partecipò alla battaglia di Trafalgar e venne venduto nel 1845.
 La settima  nave capoclasse dell'omonima classe di Ironclad, varata nel 1870 e venduta per essere demolita nel 1908. 
 L'ottava , nave capoclasse dell'omonima classe di navi da battaglia pre-dreadnought, venne varata nel 1903. Partecipò alla prima guerra mondiale nel Mediterraneo e venne venduta nel 1920.
 La nona  è stata un incrociatore leggero classe Minotaur varato nel 1943. Servì in estremo oriente durante la seconda guerra mondiale e venne demolito nel 1962.
 La decima  è stata la capoclasse dell'omonima classe di sottomarini. Venne varato nel 1971 e ritirato dal servizio nel 1992 in seguito a danni riportati durante test di immersione.

Battle Honours 
Nella Royal Navy le decorazioni alle navi con lo stesso nome vengono conteggiate insieme. Le varie Swiftsure hanno ricevuto complessivamente 20 Battle Honours.

(Prima)

 Armada 1588
 Cadiz 1592
(Seconda)

 Santa Cruz 1657
 Lowestoft 1665, Four Days Fight 1666
(Terza)

 Schooneveldt 1673, Texel 1673
 Barfleur 1692
 Vigo 1702, Gibraltar 1704, Velez Malaga 1704
(Quarta)

 Lagos 1759, Quiberon Bay 1759, Belle Ile 1761
(Quinta)

 Nile 1798, Egypt 1801
(Sesta)

 Trafalgar 1805
(Ottava)

 Suez Canal 1915, Dardanelles 1915-16
(Nona)

 Okinawa 1945

Swiftsure